Салю́т (от  «приветствие (залпами)» и  — «здоровье», а также приветствие, пожелание здоровья при встрече):

 Оружейный салют, или артиллерийский салют — церемониальная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия.
 Праздничный салют — торжественная стрельба из специализированных («салютных») артиллерийских орудий.
  — церемониальный акт.
 Римский салют — жест приветствия.
 Салют — устаревшее воинское приветствие.
 Пионерский салют — приветствие пионеров СССР.
 Салют Беллами — ритуал произнесения клятвы верности флагу США в 1892—1942 годах.
 Вулканский салют — жест приветствия из американского телевизионного сериала «Звёздный путь».
 Салют — распространённое ошибочное название фейерверка.

Сорта растений 
 «Салют» — сорт вишни.
 «Салют» — сорт крыжовника.
 «Салют» — сорт подсолнечника.
 «Салют» — сорт томата.
 «Салют» — сорт укропа.
 «Салют» — сорт яблони.

Имя собственное 
 «Салют» — космическая программа СССР и России по запуску одноимённых пилотируемых орбитальных станций (1971—2000 годы).
 «Салют» — складные и дорожные велосипеды с открытой рамой и колёсами диаметром 533 миллиметра, выпускавшиеся в СССР.
 «Салют» — среднеформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты, выпускавшиеся в СССР на киевском заводе «Арсенал» с 1957 по 1972 год.
 «Салют» — советский мультфильм 1975 года о Великой Отечественной войне. 
 «Салют» — серия разборных каркасных байдарок производства СССР.
 «Салют» — лодочный мотор.
 «Салют» — сорт шипучего вина (Москва).
 «Чивас Ригал Роял Салют» () — серия сортов купажированного виски производства компании Chivas Brothers.
 «Салют» — семейство голосовых помощников, разрабатываемая Сбером

Предприятия и объединения 
 НПЦ газотурбостроения «Салют» — советский и российский производитель авиационных двигателей (Москва).
 НПП «Салют» — советское и российское предприятие радиоэлектронной промышленности (Москва).
 ПАО «Салют» — российское предприятие оборонно-промышленного комплекса (Самара).
 «Салют» — группа компаний алкогольного рынка (Беслан, Северная Осетия).
 «Салют» — Московское промышленно-торговое объединение Российской государственной ассоциации лёгкой промышленности «Рослегпром»

Спортивные клубы и стадионы 
 «Салют» — футбольный клуб в Белгороде.
 «Салют» — футбольный стадион в Белгороде.
 «Салют» — футбольный стадион в Москве (ул. Лодочная, 15).
 «Салют» — футбольный стадион в Долгопрудном.
 «Салют» — футбольный клуб в Саратове.
 «Салют» — название футбольного клуба «Синара» (Каменск-Уральский) в 1963—1991 годах.

Кинотеатры 
 Салют (кинотеатр, Екатеринбург)
 Салют (кинотеатр, Москва)
 Салют (кинотеатр, Минск)

Гостиницы 
 Салют (гостиница, Москва)
 Салют (гостиница, Киев)